Окръг Дор ( в превод врата) е окръг в щата Уисконсин, Съединени американски щати. Площта му е 6138 km², а населението – 27 961 души (2000). Административен център е град Стърджън Бей.

Климат

Източници 

Окръзи в Уисконсин